Berolinum steht für:

 Berlin (lateinisch)
 die ehemalige Heil- und Pflegeanstalt Berolinum in Berlin-Lankwitz